Žvižej est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Luka Žvižej (né en 1980), joueur de handball slovène ;
 Miha Žvižej (né en 1987), joueur de handball slovène, frère du précédent.

Notes et références